Taqiy ud-Dîn Ahmad Ibn 'Aliy Al-Maqrîziy est un historien et géographe arabe, né au Caire en 1364 et mort en 1441.

Ouvrages 

 Ad-Durar Al-Mudhî`ah : histoire des califes musulmans jusqu'à la fin de la dynastie des abbassides.
 Al-Mawâ'izhu wal-I'tibâr bi-dhikr il-khutati wal-Âthâr : Histoire de l'Égypte et du Caire.
 As-Sulûk fî ma'rifati dawlat il-mulûk : Histoire des Mamelouks en Égypte.

Historien arabe du XIVe siècle
Historien arabe du XVe siècle
Géographe arabe
Écrivain de langue arabe au XIVe siècle
Écrivain de langue arabe au XVe siècle
Géographe du XIVe siècle
Géographe du XVe siècle
Naissance en 1364
Décès en 1441